McWhirter ist der Familienname folgender Personen:

 Douglas McWhirter (1886–1966), englischer Fußballspieler
 George McWhirter (* 1939), kanadischer Schriftsteller, Dichter, Übersetzer und Hochschullehrer nordirischer Herkunft
 John McWhirter, britischer Mathematiker und Ingenieur
 Norris McWhirter (1925–2004), britischer Verleger und Mitbegründer des Guinness-Buch der Rekorde
 Ross McWhirter (1925–1975), britischer Journalist und Mitbegründer des Guinness-Buch der Rekorde

Siehe auch:
 MacWhirter
 McWherter